Безовје може бити:
 Безовје над Зречем, насељено место у општини Жрече , Република Словенија
 Безовје при Шентјуру, насељено место у општини Шентјур, Република Словенија